Schiedam (schip), een Nederlands VOC-schip  
 Schiedam (1652), een Nederlands schip van de Admiraliteit van de Maze
 Schiedam (1659), een Nederlands jacht van de Admiraliteit van de Maze
 Schiedam (1662), een Nederlands fregat van de Admiraliteit van de Maze
 Schiedam (1666), een Nederlandse brander van de Admiraliteit van de Maze
 Schiedam (1689), een Nederlands linieschip van de Admiraliteit van de Maze
 Schiedam (1744), een Nederlands linieschip van de Admiraliteit van de Maze
 schiedam (1799), een Nederlandse loodsboot
 Zr.Ms. Schiedam (1986), een Nederlandse mijnenjager van de Alkmaarklasse